Diese Liste der Länder nach Geschlechterverteilung sortiert Staaten und einige abhängige Gebiete nach der Geschlechterverteilung in ihrer Gesamtbevölkerung und bei Neugeborenen. Das Geschlechtsverhältnis wird jeweils aus der Anzahl von Männern im Verhältnis zu der Anzahl von Frauen in der Bevölkerung errechnet und hier in Bezug auf 100 Frauen angegeben. Einfluss auf dieses Verhältnis haben Geschlechtsunterschiede in der durchschnittlichen Lebenserwartung, Kriege, Migrationsbewegungen und geschlechtsselektive Schwangerschaftsabbrüche.

Geschlechterverteilung (2021) 
Im Jahr 2021 kommen weltweit 101,1 Männer auf 100 Frauen, obwohl Frauen in jedem Land der Welt eine höhere durchschnittliche Lebenserwartung als Männer haben. Bei Geburt kamen weltweit 105,8 Jungen auf 100 Mädchen, wobei die natürliche Rate auf 105 bis 103 Jungen zu Mädchen geschätzt wird und der Unterschied durch Schwangerschaftsabbrüche erklärt wird, vor allem durch Abtreibung weiblicher Föten in Indien und der Volksrepublik China (den beiden bevölkerungsreichsten Ländern). Der hohe Männerüberschuss in den arabischen Golfstaaten erklärt sich aus der hohen Anzahl an Gastarbeitern, die überwiegend männlich sind, beispielsweise Katar mit 266. In den meisten Staaten Osteuropas liegt der Frauenüberschuss an der dort erheblich höheren Lebenserwartung von Frauen.

Siehe auch 
 Liste von Ländern nach durchschnittlicher Lebenserwartung (Männer und Frauen)
 Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (Frauen und Männer)

Einzelnachweise 

Geschlechterverteilung
Liste (Demografie)
Geschlecht